FK Zlaté Klasy (celým názvem: Futbalový klub Zlaté Klasy) je slovenský fotbalový klub, který sídlí v obci Zlaté Klasy. Založen byl v roce 1928 pod názvem Nagymagyari SE. Od sezóny 2009/10 působí v páté lize Západoslovenského futbalového zväzu, sk. Jih.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu FK Zlaté Klasy.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1928 – Nagymagyari SE (Nagymagyari Sport Egylet)
 1933 – ŠK Slovan Veľký Máger (Športový klub Slovan Veľký Máger)
 1953 – TJ Družstevník Rastice (Telovýchovná jednota Družstevník Rastice)
 TJ Závlahár Rastice (Telovýchovná jednota Závlahár Rastice)
 TJ Družstevník Rastice (Telovýchovná jednota Družstevník Rastice)
 1973 – TJ Agroprogres Zlaté Klasy (Telovýchovná jednota Agroprogres Zlaté Klasy)
 1992 – FK Variaprogress Zlaté Klasy (Futbalový klub Variaprogress Zlaté Klasy)
 1996 – FK Zlaté Klasy (Futbalový klub Zlaté Klasy)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1978–1982: I. B trieda  – sk. Jih
 1982–1983: I. A trieda  – sk. Jihozápad
 1983–1987: Divize – sk. Západ (Jihovýchod)
 1987–1988: Divize – sk. Západ
 1988–1991: 2. SNFL – sk. Západ
 1991–1992: Divize – sk. Západ
 1992–1993: I. A trieda  – sk. Jihovýchod
 1993–1994: 5. liga  – sk. Jihovýchod
 1994–1997: 4. liga 
 1997–1998: 4. liga  – sk. B
 1998–2000: 5. liga  – sk. D
 2009–: 5. liga  – sk. Jih

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Oficiální stránky 
  
 Profil klubu na futbalnet.sk 

Slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1928